Tvrditsa (bulgariska: Твърдица) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Burgas och regionen Burgas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Tvrditsa ligger vid sjön Mandra.

Trakten runt Tvrditsa består till största delen av jordbruksmark. Runt Tvrditsa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Burgas (region)